

Geografia
 Reuss, fiume della Svizzera.

Persone
 Adolf Reuss – erpetologo ed aracnologo tedesco (1804-1878)
 Albert Franz Theodor Reuss – erpetologo e lepidotterologo tedesco (1879-1958)
 August Emanuel Ritter Von Reuss – paleontologo ceco (1811-1873)

Storia
 Reuss, stati tedeschi che appartennero alla casa di Reuss
 Reuss-Greiz, ramo della famiglia di Reuss, reggente sul principato omonimo
 Reuss-Gera, ramo della famiglia di Reuss, reggente sul principato omonimo
 Reuss linea cadetta, stato della Confederazione tedesca e casato omonimo che lo governò